András Hargitay – ex nuotatore ungherese
 Mariska Hargitay – attrice statunitense
 Mickey Hargitay – attore e culturista ungherese naturalizzato statunitense